Kleinmeyer steht für:

 Art Kleinmeyer (1914–2000), kanadischer Curlingspieler, Goldmedaillengewinner 1957
 Josef Kleinmeyer (1874–1936), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker (SPD)

Siehe auch:

 Henk Johan Kleinmeijer (* 1937), niederländischer Komponist